Danler ist der Name von:

 Doris Danler (*?), österreichische Diplomatin
 Herbert Danler (1928–2011), österreichischer akademischer Maler
 Michael Danler (*?), österreichischer Frisör